Ceva, comuna italiana do Piemonte
 Castelnuovo di Ceva, comuna italiana do Piemonte
 Teorema de Ceva, teorema matemático
 12579 Ceva, asteroide

Acrónimo
 CEVA, linha "Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse"

Desambiguações de topônimos